Флаг муниципального образования «рабочий посёлок Бе́ково» Бековского района Пензенской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 марта 2007 года решением комитета местного самоуправления рабочего посёлка Беково № 193−41/IV и 9 апреля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3163.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края белую полосу в 1/3 ширины полотнища; посередине полосы изображена малиновая чалма с зелёным пером и жёлтым древним венцом с самоцветами из герба рабочего посёлка; посередине жёлтой части — чёрный бобёр с белыми зубами, когтями и глазом».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба рабочего посёлка.

Посёлок Беково был основан в конце XVII столетия как село Никольское Озеро, а с XVIII века носит название Беково, по фамилии одного из первых владельцев, кабардинского князя на русской службе: Александра Бекович-Черкасского. О первых владельцах на флаге Беково говорит необычное изображение короны в виде чалмы из герба Бекович-Черкасских.

Символика бобра на флаге Беково многозначна:

— бобёр символизирует богатую природу, окружающую посёлок. Здесь находятся несколько памятников природы: Хопёрский бор, Бековское лесничество, парк усадьбы Устиновых. В окрестностях Беково, на реке Хопёр впервые в Пензенской области бобры были разведены в условиях дикой природы.

— бобёр как символ трудолюбия и строительства аллегорически символизирует местных жителей как тружеников, заботящихся о сохранении своего природного богатства и исторического наследия.

Жёлтое (золотое) полотнище — символ урожая, богатства, стабильности и уважения образно указывает на экономику рабочего посёлка, основанную на сельском хозяйстве. В современном Беково работает маслодельный завод, Бековский пищекомбинат, элеватор, мельница.

Примечания 

Флаги с изображением корон
Флаги с изображением бобра
Флаги городов России